Il singolare del Tennis Channel Open 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2006.

James Blake ha battuto in finale Lleyton Hewitt 7-5, 6-3

Teste di serie

  Lleyton Hewitt (finale)
  Nicolas Kiefer (secondo turno)
  Tommy Robredo (quarti)
  Robby Ginepri (primo turno)

 James Blake (campione) 
 Gaël Monfils (primo turno) 
n/a 
 Fernando Verdasco (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Channel Open 2006
ATP Tour 2006